Rances puede referirse a:

 Rances, comuna del departamento de Aube.

 Rances, comuna del cantón de Vaud.